Le Boû d'Fagne est un fromage belge produit à Herve en Province de Liège.

Nom 
Le Boû d'Fagne se traduit littéralement du dialecte wallon par le Bœuf des Fagnes mais, dans ce cas présent, le terme boû signifie plutôt paysan inculte et primaire.
Il est né dans la vallée de la Hoëgne, à la fromagerie Vanderheyden.

Description 
Il s'agit d'un fromage à pâte molle et à croûte lavée fabriqué à base de lait de vache pasteurisé.
C'est un fromage à la texture onctueuse et au goût typé qui rappelle celui du fromage de Herve. Il contient 22 % de matières grasses.

Production 
Il est produit par la fromagerie Herve Société et est commercialisé en carrés de 200 grammes ainsi qu'à la découpe hors de carrés de 1200 grammes.

Voir aussi

Notes et références

Lien interne
Gastronomie wallonne
 Remoudou

Liens externes 

Fromage de Herve, sur le site de la ville d'Herve

Fromage wallon
Fromage au lait de vache 
Cuisine liégeoise
Fromage à pâte molle à croûte lavée
Herve